Васильков Микола Корнилович (1902–1973) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант артилерії.
 Васильков Микола Олександрович (1973) — український телевізійний ведучий, спортивний репортер, журналіст, продюсер.
 Васильков Микола Олександрович (кінооператор) (1939—2001) — радянський і російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РФ (1994).